Пётр Никитич Бунаков († 1630) — голова и воевода во времена правления Михаила Фёдоровича. Рюрикович в XXIV колене.

Сын головы Никиты Семёновича Бунакова, жалованного царём за службу золотым (1605).

Биография 
Второй воевода в Белёве (1615), при сближении с Лисовским покинул город, за что был бит кнутом. Дворянин московский (1616). В приход королевича Владислава, был в сотне стольников, головой у Тверских ворот (1619). Воевода в Уржуме (1623-1624). Послан 2-м воеводою в Путивль (1625), второй воевода в Путивле (1626-1627), заменён воеводою Андреем Ильичём Толбузиным.  Дворянин московский (1627-1629). В числе дворян московских принимал участите в новоселье царя в Столбовой избе (23 ноября 1628).

Владел поместьями в Московском уезде.

Умер бездетным († 1630).

Жена: Домна Михайловна урождённая Толочанова, имела имение в Ярославском уезде.

Литература 

 Сост. Г.А. Власьев. Потомство Рюрика: материалы для составления родословий. СПб. Т. 1. Князья Черниговские. Ч. 1. Тип: Т-во Р. Голике и И. Вильборг. 1906 г. Бунаков Пётр Никитич. стр. 270.

Примечания 

Умершие в 1630 году
Воеводы Уржума
Воеводы Путивля
Персоналии по алфавиту